Лыся́к (, ) — украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Лысяк, Павел (1887—1948) — деятель украинского национализма, политик, юрист.
 Лысяк, Том (1953—2016) — канадский хоккеист польского происхождения.
 Лысяк-Рудницкий, Иван Павлович (1919—1984) — американский и канадский историк украинского происхождения.

См. также 
 Лисяк, Ивана